Aulne bezeichnet:

 Aulne (Fluss), einen Fluss in der Region Bretagne, Frankreich
 Abtei Aulne, ein Kloster in der belgischen Provinz Hennegau

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Aulne (Kansas)